Cavriani steht für:
 Cavriani (Adelsgeschlecht), ursprünglich italienisches, später auch österreichisches Adelsgeschlecht
 Palais Cavriani, Palais in Wien

Cavriani ist der Familienname folgender Personen:
 Alessandro Cavriani (1911–1943), italienischer Marineoffizier
 Ferdinando Cavriani (1625–1695), italienischer Militär und Politiker
 Galeazzo Cavriani (1406–1466), italienischer Bischof
 Karl von Cavriani (1803–1870), österreichischer Feldmarschalleutnant
 Ludwig von Cavriani (1739–1799), österreichischer Adliger und Beamter, Landmarschall

Siehe auch:
 Cavriana, italienische Gemeinde